Кашеварка:
 Специальный вид кастрюли.
 Деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Примечания